Artés steht für:

 Artés (Provinz Barcelona), eine Gemeinde in der Provinz Barcelona, Spanien
 Artés de Arcos, einen ehemaligen spanischen Automobilhersteller

Artés oder Artes ist der Familienname folgender Personen:
 Jóse Artes de Arcos (1893–1985), spanischer Erfinder und Unternehmer
 Pere d’Artés (13??–14??), valencianischer Adliger, Höfling und Mäzen
 Sigrid Artes (1933–2016), deutsche Grafikerin, Malerin und Restauratorin

Artes (lateinischer Plural von ars, Kunst) bezeichnet:
 Künste bzw. Wissensbereiche
 Artes liberales, als septem artes liberales die Sieben Freie Künste
 Artes mechanicae, die praktischen bzw. handwerklichen Künste oder Sieben Eigenkünste
 Artes magicae, die magischen Künste, z. B. der Divination und des Wahrsagens, der Chiromantie oder der Totenbeschwörung

ARTES steht als Abkürzung für:
 ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems), ein Technologieprogrammpaket der ESA

ARTES